Богадельня Куракиных:
* Куракинская богадельня в Москве
 Богадельня Куракиных в Павловске